Чемпионат Дании по шахматам 1987 года проходил в Хольстебро. Эрлин Мортенсен стал во второй раз чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1987

Чемпионаты Дании по шахматам
1987 год в шахматах
Спорт в Дании в 1987 году